Unione – nella teoria degli insiemi, operazione tra insiemi
 Unione di più Stati sotto un'unica giurisdizione centralizzata (Confederazione) o in Unioni economiche e monetarie.
 L'Unione – coalizione del centrosinistra italiano fondata nel 2005
 Unione personale – condizione di due stati separati e sovrani che condividono uno stesso Capo di Stato
 Unione – fazione della Guerra di secessione americana del 1861-65
 Unione – modo di acquisto della proprietà a titolo originario
 Unione – altro nome con cui viene chiamata, dai tifosi, la , squadra di calcio fondata nel 1918
 Unione – nell'organo
 Unione civile – forma di convivenza che aspira al riconoscimento di diritti simili a quelli del matrimonio.

Pagine correlate
Aiuto:Unione

Altri progetti